
Termin Ulceracija ima više značenja.

 Čir na dvanaestopalačnom crevu, diskontinuitet gastrointestinalnog mukusa 
 Čir (dermatologija), diskontinuitet kože 
 Venski čir, promena na koži koje se javlja zbog nepravilnog funkcionisanja zalistaka u venama
 Dijabetesno stopalo, skup koštanih i mekotkivnih promena na stopalu dijabetesnih bolesnika

nl:Zweer
pl:Wrzód